Ciruelo puede referirse a:
 Prunus, subgénero de árboles frutales que producen ciruelas.
 Prunus domestica, especie normalmente conocida como ciruelo en Europa.
 Prunus salicina, el ciruelo chino o ciruelo japonés, muy cultivado en la actualidad.
 Prunus cerasifera, el ciruelo de jardín, ciruelo rojo o ciruelo mirobolano, de hojas rojas. 
 Prunus domestica subsp. insititia, el ciruelo silvestre o ciruelo damasceno, usado en la preparación de mermeladas, compotas y licores.
 Prunus domestica var. syriaca, el ciruelo Mirabel, variedad de la región francesa de Lorena. 
 Ciruelo, Cabral, dibujante argentino.